Station Groenekan West aan de spoorlijn Utrecht-Hilversum
Stopplaats Groenekan Oost aan de spoorlijn Utrecht-Amersfoort